Onderdistrict in Indonesië
 Peterongan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Peterongan (Semarang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Peterongan (Bangsal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Peterongan (Peterongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java